Daniel Noboa Azin (nacido como Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin, el 30 de noviembre de 1987 en Ciudad de Florida, Estados Unidos) Ha sido empresario en el sector bananero en el Ecuador. Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional del Ecuador

Reseña biográfica 
Hijo de Álvaro Noboa y Annabella Azin. A los 18 años fundó su propia empresa, DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos y, un año después, comenzó como cadete en la corporación Noboa. Con el tiempo se convirtió en el director naviero más joven de la historia de la empresa.
Entre diciembre del 2010 y agosto de 2015 ocupó el cargo de director de la logística, puesto en el que logró generar una transición exitosa del transporte de productos perecederos desde contenedores refrigerados de buques a contenedores, lo que reduce el costo anual de transporte considerablemente.
Luego, pasó a ser director comercial hasta junio del 2018. Allí, supervisó la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios de la empresa.

Distinciones 

 Administración de Negocios y Administración Pública en Kellogg School of Managment

Referencias 

 La renovación política de los Noboa Azín comienza en Santa Elena
 https://www.primicias.ec/noticias/politica/noboa-azin-cacicazgos-politicos-santa-elena/

 Daniel Noboa Azín: "Soy de arroz, cazuela y ceviche"
https://www.expreso.ec/ocio/daniel-noboa-arroz-cazuela-ceviche-100315.html

 La ‘influencer’ Lavinia Valbonesi comparte su felicidad en las redes; se casó con el asambleísta Daniel Noboa
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/gente/la-influencer-lavinia-valbonesi-comparte-su-felicidad-en-las-redes-se-caso-con-daniel-noboa-hijo-de-alvarito-nota/

 Esposa del asambleísta Daniel Noboa, posteó en su cuenta de Instagram la primera foto de su hijo con el político
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/gente/alvaro-noboa-es-abuelo-otra-vez-nacio-su-nieto-alvarito-noboa-valbonesi-nota/

 ‘¿Por qué Daniel Noboa insta a llamar a una muerte cruzada?’
https://www.extra.ec/noticia/actualidad/daniel-noboa-insta-llamar-muerte-cruzada-ley-inversiones-asamblea-nacional-65268.html

 ’Lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a muerte cruzada’, dice asambleísta Daniel Noboa, tras el archivo del proyecto de ley de inversiones
 https://www.eluniverso.com/noticias/politica/lo-mas-sensato-es-irnos-a-nuestras-casas-y-llamar-a-muerte-cruzada-dice-asambleista-daniel-noboa-tras-el-archivo-del-proyecto-de-ley-de-inversiones-nota/

 ''Observatorio Legislativo http://observatoriolegislativo.ec/perfil/noboa-azin-daniel-roy-gilchrist/

Enlaces externos 

 Página Oficial de Daniel Noboa Azin - http://danielnoboaazin.com/ .